Ali Kolajkiloz pasa (?–1587) ruméliai beglerbég, budai török pasa
 Ali Csengizade pasa (1578–1664) temesvári török pasa
 Ali Tepeleni pasa (1741–1822) Rumélia kormányzója, janinai török pasa
 Mehmed Emin Ali pasa (1815–1871) török diplomata, politikus